Roope est un patronyme et prénom pouvant désigner:

Patronyme
Fay Roope (1893-1961), acteur américain
 (1905-1940), officier militaire britannique
 (1946-2006), joueur anglais de cricket
 (né en 1972), industriel et designer britannique

Prénom
Roope Ahonen (né en 1990), joueur finlandais de basket-ball
 (né en 1989), pianiste finlandais
 (né en 1992), joueur finlandais de hockey sur glace
Roope Heilala (né en 1980), joueur finlandais de football
Roope Hintz (né en 1996), joueur finlandais de hockey sur glace
 (1943-2013), diplomate finlandais
 (né en 1982), golfeur professionnel finlandais
 (RoppeK), rappeur finlandais
Roope Latvala (né en 1970), guitariste de metal finlandais
 (né en 1990), joueur finlandais de hockey sur glace
 (né en 1974), administrateur sportif finlandais
Roope Ranta (né en 1988), joueur finlandais de hockey sur glace
Roope Riski (né en 1991), joueur finlandais de football
 (né en 1973), sportif de voile finlandais
Roope Talaja (né en 1988), joueur finlandais de hockey sur glace
Roope Tonteri (né en 1992), snowboardeur finlandais

Voir aussi
, groupe de rap finlandais

Homonymie de patronyme
Homonymie de prénom